Марија Александровна (; Дармштат, 8. август 1824 — Санкт Петербург, 3. јун 1880) била је супруга руског императора Александра II.

Пре удаје и православног крштења њено немачко име било је Марија од Хесена и Рајне ().

Биографија 

Рођена је у Дармштату, главном граду великог војводства, као најмлађа од седморо деце Вилхелмине од Бадена (1788—1836), супруге великог војводе Лудвига II од Хесена и Рајне (1830—1848, *1777). Отац најмлађих четворо Вилхелминине деце био је извесни барон Август () који је дуго година био њен љубавник, двоје деце умрло је у раном детињству, а осталих двоје (Александра и Марију), Лудвиг II је прихватио и признао их за своју децу, да би се избегао скандал.

Када је млади руски царевић Александар путовао Европом 1838. да би себи пронашао жену, заљубио се у 14-годишњу Марију. Брак су склопили 16. априла 1841, упркос томе што она није имала довољно година. Царева мајка је сматрала да године могу бити препрека, али Александар је инсистирао на женидби са Маријом. После смрти Александровог оца Николаја I, он је 1855. постао следећи руски цар Александар II, а Марија је постала царица.

У високим руским круговима говорило се да будућа царица нема укуса ни образовања; да не уме лепо да се изражава, облачи... Ипак, Марија је долазила из друге средине, била је млада и није се ни могло очекивати да одмах прихвати и разуме руске обичаје, који су јој до тада били страни. Сурова клима Санкт Петербурга није одговарала њеном слабом здрављу, тако да је имала доста потешкоћа док се на њу није навикла. Али, упркос томе, постала је мајка осморо деце. Све трудноће са њеним већ нарушеним здрављем учинили су да се не појављује на многим свечаностима на којима је требало да се појављује са царем.

Иако је увек био пажљив према њој, Марија је знала да јој је Александар неверан и да воли друге жене. Такође је знала да је имао троје деце са својом љубавницом, Катарином Долгоруком, а да су та деца живела под истим кровом са њеном — у самом руском царском дворцу.

Александар је 1855. постао руски цар, а она је морала да обавља дужности царице, без обзира да ли је била болесна или не. Заправо, већ три године касније њихови брачни односи су се погоршали јер је Марија знала да су његова осећања намењена неком другом. Али, када је 1865. преминуло њихово најстарије и омиљено дете, царевић Николај, био је то најјачи ударац за Марију. Она се повукла из јавног руског живота и никаква политичка питања више је нису дотицала. Ипак, са њом се о свему могло причати. Иако је донела много немачких обичаја, желела је да упозна све традиције — једино Француску истински није волела. Отуда њена најпознатија реченица јесте: „Причајте ми о свему, сем о Паризу.“ Битно је истаћи да је сама царица променила веру чим се удала за Александра. Али, Марија је остала упамћена и као велики поборник православља уопште.

Током свог брачног живота са Александром знала је да њен муж има љубавнице и седморо ванбрачне деце. Марија је умрла 3. јуна 1880, а Александар је за мање од месец дана након њене смрти почео да живи са својом љубавницом са којој је имао четворо деце (Катарина Долгорука).

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Литература 
 Мала енциклопедија Просвета, четврто издање, 1986.

Спољашње везе 

 Генеалогија царице Марије Александровне

Рођени 1824.
Умрли 1880.
Романови
Руске царице